Franciaország
Saint-André, település Gers megyében
Saint-André, település Haute-Garonne megyében
Saint-André, település Pyrénées-Orientales megyében
Saint-André, település Savoie megyében
Saint-André, település Tarn megyében